Broermann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard große Broermann (* 1943), deutscher Unternehmer
 Ernst Broermann (1894–1970), deutscher Psychologe
 Hermann Broermann (Maler) (1908–1995), deutscher Maler
 Johannes Broermann (1897–1984), deutscher Verleger
 Karl Broermann (1878–1947), deutscher Pädagoge und Schriftsteller